BSF steht für:
 Back Surface Field, eine Elektronen reflektierende Schicht in Silizium-Solarzellen
 Backscatter Factor zur Berechnung der Oberflächendosis in der Dosimetrie von Röntgenstrahlung, siehe Rückstreuung
 Ballerup-Skovlunde Fodbold, dänischer Fußballverein
 Badmintonsamband Føroya, färöischer Badmintonverband
 Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsverband
 Bean Scripting Framework, Klassenbibliothek der Programmiersprache Java
 Black soldier fly, siehe Hermetia illucens
 Bootstrapping Server Function, Authentisierungsfunktion u. a. für Mobile TV (DVB-H, MBMS)
 Border Security Force, indische Grenzschutztruppen
 Bremer Silberwaren Fabrik
 Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn
 Bund Schweizerischer Frauenvereine
 Bussonderfahrstreifen, siehe Busfahrstreifen

bsf steht für:
 Bauchi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

Abkürzung